przydatek (, l.mn. przydatki) – jakikolwiek wyrostek położony na głównym narządzie; przydatki nazywane są też przysadkami, np.:
 przysadki odwłokowe
 przydatki macicy

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 21, w tym 2 podstawowe
 Przydatki – część miasta Gąbin
 Przydatki – część miasta Kock
 Przydatki – część miasta Mirsk
 Przydatki – osada wsi Moczadła w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Przydatki – część wsi Grębocin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Przydatki – część wsi Sucha w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Przydatki – część wsi Kodeń w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Przydatki – część wsi Zakalinki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Przydatki – część wsi Borów w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Przydatki – część wsi Bielawska Wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Przydatki – część wsi Przezwiska w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Przydatki – część wsi Domaniewice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice 
 Przydatki – część wsi Bobrowniki w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Przydatki – część wsi Górki w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie 
 Przydatki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Przydatki – część wsi Niemierzyn w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek 
 Przydatki – przysiółek wsi Stary Rzechów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 Przydatki – część wsi Ostrownica w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Przydatki – część wsi Nienadowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Przydatki – przysiółek wsi Micigózd w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów 
 Przydatki – część wsi Drożdżów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Inne 
 Przydatki – opuszczony folwark na Litwie, w rejonie wileńskim

Zobacz też 
 Przydatki Dmenińskie, Przydatki Gołaszewskie, Przydatki Przybyszowskie